Cassin ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Cassin (* 1947), französische Philologin und Philosophin
 Elena Cassin (1909–2011), italienische Altorientalistin
 John Cassin (1813–1869), US-amerikanischer Ornithologe
 René Cassin (1887–1976), französischer Friedensnobelpreisträger, Verfasser der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen
 Riccardo Cassin (1909–2009), italienischer Bergsteiger
 Thomas Cassin (1888–1972), US-amerikanischer Admiral

Cassin ist 
 der Markenname einer italienischen Bergsportausrüstungsfirma
 der Name einer französischen Gemeinde im Département Savoie: Saint-Cassin

Siehe auch:
 Cassini
 Saint-Cassin
 Kassin